Łąkta – dolina
 Łąkta – potok, dopływ Białego Potoku na Wyżynie Olkuskiej
 Łąkta – potok, dopływ Dunajca w Kotlinie Sądeckiej,
 Łąkta – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Rawicz

Zobacz też 
 Łąkta Dolna, Łąkta Górna